

Акжар — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Акжар — аул, Аршалинський район, Акмолинська область
 Акжар — село, Атирауська міська адміністрація, Атирауська область
 Акжар — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Акжар — аул, Байзацький район, Жамбильська область
 Акжар — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Акжар — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Акжар — село, Каратальський район, Жетисуська область
 Акжар — село, Кармакшинський район, Кизилординська область
 Акжар — село, Келеський район, Туркестанська область
 Акжар — село, Сариагаський район, Туркестанська область
 Акжар — село, Тарбагатайський район, Східноказахстанська область
 Акжар — село, Уїльський район, Актюбинська область
 Акжар — село, Урджарський район, Абайська область
 Акжар — село, Хромтауський район, Актюбинська область

Див. також 
 Великий Акжар